Attigny – comune francese nel dipartimento delle Ardenne nella regione della Champagne-Ardenne
 Attigny – comune francese nel dipartimento dei Vosgi nella regione della Lorena